Crunch peut faire référence à :
 Marque commerciale
 Crunch, une marque de produit chocolaté vendu par Nestlé ;
 Cap'n Crunch, une marque de céréales produite par la société Quaker Oats.
 Jeu vidéo
 un crunch désigne une période intensive de travail dans l'industrie vidéoludique, généralement avant le rendu d'un jalon de projet ;
 Crunch Bandicoot, un personnage de jeu vidéo dans la série des Crash Bandicoot ;
 dans le jargon du jeu de rôle, le terme crunch désigne les règles de simulation, par opposition au cadre de jeu.
 Sport
 Le Crunch, en rugby, match opposant la France à l'Angleterre ;
 le Crunch de Syracuse est une équipe professionnelle de hockey sur glace ;
 le crunch, ou relevé de dos, est un exercice de musculation visant à travailler ses abdominaux.
 Surnom de personne
 Captain Crunch, le surnom de John Draper, un phreaker américain.
 Divers
 En cosmologie, le terme Big Crunch désigne une phase de contraction de l'Univers ;
 Le terme anglais de credit crunch, parfois utilisé pour désigner le resserrement du crédit ;
 le crunch est un niveau de saturation appliqué sur les guitares électriques.
 plusieurs logiciels portent ce nom de Crunch, ou Crunch 2.